Гава́йи:
 Гавайи — штат США.
 Гавайи — округ штата Гавайи.
 Гавайи — Гавайские острова.
 Гавайи — наибольший по территории остров Гавайских островов.
 Гавайи 5-O — американский телесериал 1960—1980-х годов.
 Гавайи 5.0 — американский телесериал 2010-х годов.
 USS Hawaii (CB-3) — недостроенный линейный крейсер типа «Аляска»
 USS Hawaii (SSN-776) — американская ПЛАТ типа «Вирджиния».